Argentína
San Javier, település Misiones tartományban, San Javier megye székhelye
San Javier, település Santa Fe tartományban, San Javier megye székhelye

 Chile
San Javier, város

 Mexikó
San Javier, község Sonora államban

 Spanyolország
San Javier, település Murcia autonóm közösségben